Фила́това — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Филатова, Анастасия Ивановна (1920—2001) — монгольский политик.
 Филатова, Вера (род. 1982) — украинская актриса.
 Филатова, Галина Никаноровна (род. 1949) — советская прыгунья в высоту.
 Филатова, Зинаида Алексеевна (1905—1984) — советский малаколог.
 
 Филатова, Людмила Павловна (род. 1935) — советская и российская оперная певица, педагог.
 Филатова, Мария Евгеньевна (род. 1961) — советская гимнастка.
 Филатова, Ольга Александровна — российский учёный-зоолог.
 Филатова, Татьяна Валентиновна (род. 1949) — советская и российская артистка цирка.Примечания